Price est un mot anglais qui signifie .

Patronyme 

 
 Alan Price (né en 1942), musicien anglais ;
  ;
 Berwyn Price (né en 1950), athlète britannique ;
 Brent Price (1968-), joueur américain de basket-ball ;
  ;
 Bruce Price (1845-1903), architecte américain ; 
 Carey Price (né en 1987), gardien de but canadien de hockey sur glace ;
 Chanelle Price (né en 1990), athlète américaine ;
 Christopher Price (1967-2002), journaliste et animateur de télévision anglais ;
 Craig Price (1973-), tueur en série américain ;
 .
 DeAnna Price (1993-), athlète américaine ;
 Dennis Price (1915-1973), acteur britannique ;
 E. Hoffmann Price (1898-1988), écrivain américain de science-fiction ;
 Eugene Price (1932-2001), scénariste américain ;
 Florence Price (1887-1953), compositrice américaine ;
 George Cadle Price (1919-2011), homme d'État du Belize ;
 George R. Price (1922-1975), généticien des populations américain ;
 Georges Price (1853-1922), écrivain français ;
 Graham Price (né en 1951), joueur de rugby à XV ;
 Jackson Price (né en 1968), acteur pornographique américain ;
 Jean Price Mars (1876–1969), médecin, diplomate, homme d'État, pédagogue, philosophe et écrivain haïtien ;
 Jeffrey Price (né en 1949), scénariste américain ;
 Jim Price (1949-), joueur professionnel de basket-ball américain ;
  ;
 Kelly Price (née en 1973), chanteuse, parolière et productrice américaine ;
 Kirsten Price (née en 1981), actrice pornographique américaine ;
 Lauren Price (née en 1994), boxeuse, kick-boxeuse et footballeuse galloise ;
 Leontyne Price (née en 1927), artiste lyrique américaine ;
 Lewis Price (né en 1984), footballeur gallois ;
 Lindsay Price (née en 1976), actrice américaine ;
 Lloyd Price (1933-2021), chanteur américain de rhythm and blues ;
 Loyd Price (né en 1962), animateur britannique ;
 Margaret Price (1941-2011), chanteuse lyrique galloise ;
 Mark Price (né en 1964), joueur de basket-ball américain ;
 Megyn Price (née en 1971), actrice américaine ;
 Mick Price (1966-), joueur professionnel anglais de snooker ;
 Molly Price (née en 1966), actrice américaine ;
 Nick Price (né en 1957), golfeur zimbabwéen ;
 Noel Price (né en 1935), joueur de hockey sur glace ;
 Olivia Price (née en 1992), skipper australienne ;
 Paul Price (né en 1976), joueur de squash australien ;
 Ray Price (1926-2013), chanteur, compositeur et musicien country ;
 .
 Rod Price (1947-2005), guitariste britannique ;
 Roger Price (1918-1990), humoriste, auteur de comédies, écrivain, dessinateur et éditeur américain ;
 Sammy Price (1908-1992), pianiste américain de jazz et de blues ;
 Sandra Reynolds Price (née en 1939), joueuse de tennis sud-africaine ;
 Sean Price (1972-2015), rappeur américain ;
 Simeon Price (1882-1945), golfeur américain ;
 Star Price (19?-), producteur, réalisateur et scénariste ;
 Stephen L. Price (1960-1995), superviseur d'effets visuels américain ;
 Stuart Price (né en 1977), musicien électro britannique ;
 Ted Price (1972-), créateur de jeu vidéo américain ;
 Terry Price (1945-1993), international de rugby à XV gallois ;
 Tom Price (1954-), homme politique américain ;
 Tom Price (1980-), acteur britannique ;
  (1942-), économiste suisse ;
 Vincent Price (1911-1993), acteur américain ;
 Weston A. Price (1870-1948), dentiste et nutritionniste américain ;
 .

personnages fictifs
 Capitaine Price, personnage du jeu Call of Duty ;
 Fanny Price, protagoniste principal de Mansfield Park, un roman de Jane Austen ;
 Chloe Price, personnage principal du jeu Life is Strange.

Toponyme

Tom Price, ville minière australienne ;

Price, village québécois dans la région de Bas-Saint-Laurent ;
 Édifice Price, immeuble de 18 étages situé dans la ville de Québec ;
 Île Price, île de la Colombie-Britannique ;

Price, ville de l'État d'Utah ;
 Comté de Price, comté de l'État du Wisconsin ;
 Price, rivière d'Alaska dans le borough de North Slope ;
 lac Price, lac de barrage du comté de Watauga, en Caroline du Nord.

Entreprises 
 Fisher-Price, marque de jouets
 Leader Price, enseigne de hard-discount du groupe Casino
 Price Brothers and Company, ancienne entreprise québécoise spécialisée dans le bois et les pâtes et papier
 Abitibi-Price, ancienne entreprise devenue Abitibi-Consolidated
 PriceMinister, société mettant en relation des vendeurs et acheteurs particuliers
 Price Waterhouse Coopers, réseau international d'entreprises spécialisées dans des missions d'audit, d'expertise comptable et de conseil

Autres 
 Price, roman de Steve Tesich paru aux États-Unis en 1982
 Médaille Price, distinction de la Royal Astronomical Society

Patronyme anglais